Karel IV van Maine (Montils-lès-Tours, 14 oktober 1414 - Neuvy-le-Roi, 10 april 1472) was van 1434 tot aan zijn dood graaf van Maine en van 1444 tot aan zijn dood graaf van Guise. Hij behoorde tot het huis Valois-Anjou.

Levensloop
Karel IV was een zoon van hertog Lodewijk II van Anjou en Yolande van Aragón, dochter van koning Johan I van Aragón. Na de dood van zijn oudere broer Lodewijk III in 1434 erfde hij het graafschap Maine.

Vanaf 1437 nam hij deel aan de veldtochten van zijn zwager, koning Karel VII van Frankrijk, tegen de Engelsen. In 1437 was hij betrokken bij de inname van Montereau, in 1441 bij de inname van Pontoise, in 1449-1450 bij de veldtocht in Normandië en in 1453 bij de veldtocht in Guyenne.

Ook trachtte Karel het graafschap Guise te heroveren, dat nog in handen was geweest van zijn vader en zijn broer René, alvorens het in 1425 veroverd werd door graaf Jan II van Luxemburg-Ligny. Nadat Jan II in 1441 overleed en Guise geërfd werd door diens neef Lodewijk, liet Karel IV zijn aanspraken op het graafschap gelden. In 1444 kon hij een akkoord met Lodewijk bereiken: hij huwde met diens zus Isabella en kreeg in ruil Guise terug.

Na de dood van koning Karel VII in 1461, trad Karel IV van Maine in dienst van de nieuwe koning Lodewijk XI. Hij kreeg van Lodewijk de opdracht om het conflict met de hertog van Bretagne te beëindigen. Ondanks zijn inspanningen verslechterden de relaties tussen beide heersers echter.

Tijdens de opstand van de Ligue du Bien Public in 1465 was zijn houding niet eenduidig. Hij vocht aan de kant van de koning, maar omdat hij verwant of bevriend was met veel leden van de Ligue deed hij weinig moeite om een goed verdedigingsbeleid te voeren. Tijdens de Slag bij Montlhéry vocht hij aanvankelijk aan de zijde van Lodewijk XI, maar liet hem in de steek en sloeg met zijn troepen op de vlucht. Uiteindelijk werd hij door de koning enkel bestraft voor het terugtrekken van zijn troepen, omdat Lodewijk XI Karels broer René, die een belangrijke vazal was, niet tegen zich wilde opzetten.

Karel IV van Maine overleed in april 1472 op 57-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de Kathedraal van Le Mans.

Huwelijken en nakomelingen
In 1434 huwde Karel met zijn eerste echtgenote Cobella Ruffo (overleden in 1442), dochter van Carlo Ruffo, graaf van Montalto. Ze kregen een zoon Jan Lodewijk Marin, die als kind overleed.

In 1443 huwde hij met zijn tweede echtgenote Isabella (overleden in 1472), dochter van graaf Peter I van Luxemburg-Saint-Pol. Ze kregen twee kinderen:
 Louise (1445-1477), huwde in 1462 met Jacob van Armagnac, hertog van Nemours
 Karel V (1446-1481), graaf van Maine en Guise, hertog van Anjou en graaf van Provence

Voorouders 

Graaf van Maine
Graaf van Guise
Huis Valois-Anjou
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Persoon in de 15e eeuw